Oldham může být:

 Oldham – město a metropolitní distrikt v regionu Severozápadní Anglie
 Oldham County – název dvou okresů v USA

příjmení
 Andrew Loog Oldham (* 1944) – britský hudební producent
 Spooner Oldham (* 1943) – americký hudebník